karcer – cela więzienna o znacznie surowszych warunkach
 Karcer – polski zespół muzyczny
 Karcer – album Karceru